Sinornithoides (signifiant « semblable à un oiseau chinois ») est un genre éteint de petits dinosaures théropodes découvert dans le bassin d'Ordos dans le Crétacé inférieur de Mongolie-Intérieure. 

L'espèce type, et seule espèce, Sinornithoides youngi, est nommée et décrite par Dale Russell et Dong Zhiming en 1993-1994.

Étymologie 
Le nom générique est tiré du latin Sinae (« chinois ») et du grec ὄρνις, ornis (« oiseau ») et ειδής, eides, un suffixe signifiant « semblable à ». Le nom spécifique est donné en l'honneur de Yang Zhongjian.

Histoire 

En 1988, une expédition sino-canadienne découvre les restes d'un petit théropode dans une strate de la formation géologique de , près de Huamuxiao, dans le bassin d'Ordos, en Mongolie-intérieure.

Description 
L'holotype, IVPP V9612, est constitué d'un squelette presque entier retrouvé dans une position semblable à celui du Mei, c'est-à-dire avec son museau situé sous sa main gauche. Il appartiendrait à un spécimen juvénile.

Sa taille est estimée à environ  de longueur pour une masse d'environ . Il se nourrissait possiblement d'invertébrés et d'autres petites proies.

Classification 
En 1994, Sinornithoides est associé aux Troodontidae, dont il est l'un des représentants les plus complets retrouvés.

Le cladogramme suivant est tiré d'une analyse des restes effectuée par Turner, Makovicky et Norell en 2012 :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 

Troodontidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Ordos
Taxon fossile décrit en 1993